Адам () — німецьке прізвище.

Персоналії 

 Вільгельм Адам
 Вільгельм Адам (1877—1949) — німецький воєначальник, генерал-полковник вермахту.
 Вільгельм Адам (1893—1978) — німецький офіцер, оберст (полковник) вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Ганс-Герман Адам (1911 — ???) — німецький офіцер, майор вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Жюльєтт Адам (1836-1936) — французька письменниця.
 Курт Адам (1897—1973) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Пауль Адам (1892—1969) — німецький офіцер, майор вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Поль Адан (1862 - 1920) — французький письменник.
Багатозначні терміни